Tadjourah (regio), een regio in Djibouti
 Tadjourah (district), een district in Djibouti
 Tadjourah (stad), de hoofdstad van de regio en het district
 Golf van Tadjourah, een golf in Djibouti en Somalië, genoemd naar de stad